Single numer jeden w roku 2017 (Polska)
Single numer jeden w roku 2017 (Rosja)
 Single numer jeden w roku 2017 (USA)
 Single numer jeden w roku 2017 (Japonia)

Zobacz też